О́рлинга — топоним:
 Орлинга — село в Усть-Кутском районе Иркутской области.
 Орлинга — река в Иркутской области, правый приток Лены.